Küldetés - Balczó Andrásról készült portréfilm
Küldetés - az Ossian együttes stúdióalbuma